La Copa Chile 1991 fue la 21.ª edición del torneo Copa Chile. El torneo comenzó el 28 de febrero de 1991 y concluyó el 13 de noviembre del mismo año. Universidad Católica se coronó campeón al derrotar en la final a Cobreloa por 1:0 con gol de José Percudani.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fase final 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

Semifinales 

 Clasifica: Cobreloa.

 Clasifica: Universidad Católica.

Final

Campeón

Goleadores

Véase también 
 Primera División de Chile 1991
 Segunda División de Chile 1991

Referencias

Enlaces externos 
 Chile 1991 RSSSF
 Estadísticas Copa Chile 1991

1991